La saison 1994-1995 du Championnat de Chypre de football était la  officielle du championnat de première division à Chypre. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Cypriot First Division, où ils s'affrontent trois fois au cours de la saison. À l'issue du championnat, il n'y a pas de relégation pour permettre le passage de 12 à 14 clubs.

L'Anorthosis Famagouste remporte le  de champion de Chypre de son histoire, en terminant en tête du classement, 6 points devant l'Omonia Nicosie et 16 points devant le club de Nea Salamina Famagouste. Le tenant du titre, l'Apollon Limassol, ne prend que la , à 28 points du nouveau champion et termine sa saison sur une désillusion en perdant en finale de la Coupe de Chyre face à l'APOEL Nicosie.

Les deux clubs de la ville de Larnaca, le Pezoporikos et l'EPA, ont fusionné pour former l'AEK Larnaca.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Chypre de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Chypre de football
Chypre
Chypre
1994 à Chypre
1995 à Chypre